Росс () — особове чоловіче ім'я, поширене в англомовному світі. Ім'я походить від шотландського та англійського топонімічного прізвища, що бере початок від назви місцевості Росс на півночі Шотландії, яке у свою чергу пов'язане з гельським словом ros у значенні «мис» або «виступ».

Відомі носії:
 Росс Аллен (; 1987) — футболіст Гернсі, нападник.
 Росс Андерсон (; 1956) — британський науковець у галузі криптографії.
 Росс Барклі (; 1993) — англійський футболіст, півзахисник.
 Росс Батлер (; 1990) — американський актор.
 Росс Джонстоун (; 1926—2009) — канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.
 Росс Едґар (; 1983) — британський велогонщик, олімпійський медаліст (2008).
 Росс Ендрю (; 1927—1993) — американський художник.
 Росс Кемпбелл (; 1987) — шотландський футболіст, що грав на позиції нападника.
 Росс Лонсберрі (; 1947—2014) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.
 Росс Лоу (; 1928—1955) — канадський хокеїст, що грав на позиціях захисника та крайнього нападника.
 Росс Патрідж (; 1968) — американський актор.
 Росс Перо (; 1930—2019) — американський бізнесмен, філантроп, політик-консерватор.
 Росс Тернбулл (; 1985) — англійський футболіст, воротар.

Примітки 

Шотландські імена
Англійські імена